Касперчик — фамилия. Известные носители:
 Касперчик, Альберт (род. 1975) — латвийский футболист.
  (род. 1948) — польская легкоатлетка.
  (род. 1967) — польский футболист, тренер.

Примечания

См. также 
 Касперчак